Лас Тинахас, Ла Тинаха има више значења:

 Лас Тинахас, Ла Тинаха (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тинахас, Ла Тинаха (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику